Magnoni ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Magnoni (1919–2007), italienischer Geistlicher und vatikanischer Diplomat
 Maurice Magnoni (* 1948), Schweizer Jazzmusiker